Куриа () — атолл в северной части островов Гилберта в Тихом океане. Расположен в 12 км к северо-западу от атолла Аранука.

География 
Атолл состоит из двух небольших островков, Буарики и Онееке, разделённых узким проливом. Эти островки окружены окаймляющим рифом, достигающим максимальной ширины в восточной части атолла.

Население 
По переписи 2010 года населения атолла Куриа составляет 980 человек.

Мифология 
Согласно мифологическим представлениям народа кирибати, атолл Куриа, как и другие острова в архипелаге Гилберта, были созданы богом Нареау.

См. также 
 Список островов Кирибати

Примечания

Ссылки 
 Информация об атолле на Jane Resture 
 Информация на сайте Oceandots.com 

Острова Гилберта
Атоллы
Острова Австралии и Океании